

Вйосна — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вйосна — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства